Пётр Стремоухов:
 Стремоухов, Пётр Данилович — кавалер ордена Святого Георгия IV класса.
 Стремоухов, Пётр Дмитриевич (1828—1918) — российский государственный деятель.
 Стремоухов, Пётр Николаевич (1823—1885) — русский дипломат, директор Азиатского департамента МИДа.
 Стремоухов, Пётр Петрович (1865—1951) — губернатор Саратовской губернии (1911—1913). Сын П. Д. Стремоухова.